Сарра́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Турнон-сюр-Рон. Округ коммуны — Турнон-сюр-Рон.

Код INSEE коммуны — 07308.

Коммуна расположена приблизительно в 460 км к юго-востоку от Парижа, в 65 км южнее Лиона, в 55 км к северу от Прива, в месте впадения реки  в Рону.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 2065 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 1310 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 946 были экономически активными, 364 — неактивными (показатель активности — 72,2 %, в 1999 году было 70,7 %). Из 946 активных работали 846 человек (448 мужчин и 398 женщин), безработных было 100 (50 мужчин и 50 женщин). Среди 364 неактивных 102 человека были учениками или студентами, 138 — пенсионерами, 124 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш